Daimachos ist der Name folgender Personen:

 Daimachos (4. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Geschichtsschreiber
 Daimachos (3. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Geschichtsschreiber

Siehe auch:
 Deimachos